Plaats in Indonesië
 Sukawera (Kertasemaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sukawera (Ligung), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java